Glicerol fosfat se može odnositi na:

 Glicerol 1-fosfat
 Glicerol 3-fosfat